Сольдо — многозначный термин.

 Сольдо, Звонимир (род. 1967) — хорватский футболист, полузащитник.

 итальянские монеты
 Сольдо — римская золотая монета.
 Сольдо — итальянская медная монета, бывшая в обращении до 1947 года.